4 miejscowości w Polsce: 
 Szczawin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Szczawin – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz 
 Szczawin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Szczawin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto

Zobacz też: Szczawin Borowy-Kolonia, Szczawin Borowy-Wieś, Szczawin Mały, Szczawin Kościelny